Tossal Negre (Coll de Nargó), muntanya al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Tossal Negre (Conca de Dalt), muntanya entre els municipis de Cabó (Alt Urgell) i de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Tossal Negre (Prullans), muntanya al municipi de Prullans (Baixa Cerdanya)
 Serrat del Tossal Negre, serra situada al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)